Хосе Бадемян Орчанян (, 27 апреля 1927 — 25 августа 2013) — уругвайский шахматист армянского происхождения, мастер ФИДЕ.

Чемпион Уругвая 1976 г. Серебряный призер чемпионата Уругвая 1974 г. Бронзовый призер чемпионата Уругвая 1987 г.

В составе сборной Уругвая участник четырех шахматных олимпиад (1974, 1976, 1978 и 1986 гг.), Панамериканского командного чемпионата 1987 г., матча со сборной СССР 1954 г.

Неоднократный участник опен-турниров в Мар-дель-Плате.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Бадемяна в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Бадемяна на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад